Гарц () — топоним, распространённый в Германии:

 Гарц — самые северные горы средней высоты в Германии.
 Гарц — национальный парк в Германии.
 Гарц — район в Германии в земле Саксония-Анхальт
 Гарц — город в Германии, в земле Бранденбург.
 Гарц — город в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Грос-Гарц — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.
 Гарц — коммуна в Германии, в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Крепость Гарц — славянская крепость, городище, расположенное к юго-западу от города Гарц.

См. также 
 Харц (Hartz)